Эдкок () — фамилия. Известные носители:

 Эдкок, Флёр (род. 1934) — новозеландская поэтесса и переводчик, живёт в Великобритании.
 Эдкок, Фрэнк (1886—1968) — английский историк, специалист по древней Греции и древнему Риму.